Blackwell kan verwijzen naar 

 Blackwell Publishing, een voormalige uitgeverij, nu samengevoegd tot Wiley-Blackwell
 Blackwell (boek), een roman van Kevin Valgaeren

de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Blackwell (Derbyshire)
 Blackwell (Oklahoma)
 Blackwell (Texas)
 Blackwell (Arkansas)